

Соколово — село, Бургаська область, община Карнобат
 Соколово — село, Габровська область, община Дряново
 Соколово — село, Добрицька область, община Балчик
 Соколово — село, Ловецька область, община Ловеч

Населені пункти та їхні частини
 Соколово — село в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Соколово — село в гміні Ґолюб-Добжинь Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Соколово — село в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Соколово — село в гміні Ґрудуськ Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Соколово — село в гміні Червін Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Соколово — село в гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Соколово — село в гміні Вітково Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Соколово — село в гміні Любаш Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Соколово — село в гміні Вжесня Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Соколово — село в гміні Коло Кольського повіту Великопольського воєводства
 Соколово — колонія в гміні Битонь Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Соколово — осада в гміні Бартнічка Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Соколово — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Соколово — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Соколово — село, Зональний район, Алтайський край
 Соколово — село, Каменський район, Алтайський край
 Соколово — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Соколово — село, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Соколово — присілок, Режівський міський округ, Свердловська область
 Соколово — присілок, Тотемський район, Вологодська область
 Соколово — присілок, Щолковський міський округ, Московська область

Див. також 
 Соколове

Примітки